Van Spengler is een geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de Nederlandse adel behoren
 Johannes Spengler (ook gespeld als Johann Spengelaer) (1629 -1671), ritmeester in Staatse Dienst, geboren te Mossberg (gem. Sankt Wendel, toentertijd Rhein-Pfalz, nu Saarland). Stamvader van de Nederlandse tak
 Laurens Spengler (1677-1730), een Nederlands burgemeester van Zaltbommel
 Johan Carel Spengler (1716-1789), Nederlands generaal-majoor bij het Staatse leger, breker van het patriottisch verzet te Hattem en Elburg in 1786. 
 Lorenz Spengler (1720-1807), een Zwitsers amber- en ivoordraaier en zoöloog
 Laurens Spengler (1741-1811), een Nederlands marineofficier en de eerste burgemeester (maire) van Cuijk en Sint Agatha.
 Jhr. Johannes Gerhardus van Spengler (1748-1829), Nederlands generaal-majoor bij het Staatse leger.
 Gerrit (Gerhardus) Spengler (1752-1812), Nederlands, Engels en Russisch genie-officier. 
 Wilhelm August (van) Spengler (1770-1831), een Nederlands marineofficier en gouverneur van Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.
 Johan Cox (van) Spengler (1774-1859), Nederlands infanterieofficier en ridder MWO. 
 Laurens Louis Spengler (1775-1842), een Nederlands marineofficier en de eerste burgemeester (maire) van Bemmel.
 Jhr. Johannes Theodorus van Spengler (1790-1856), een Nederlands luitenant-generaal en minister van oorlog.
 Frederik Herman Spengler (1795-1865), een Nederlands burgemeester van De Bilt.
 Alexander Spengler (1827-1901), een Duits arts
 Johan Albert Spengler (1838-1872), een Nederlands burgemeester van Breukelen.
 Rudolf Pieter Cornelis Spengler (1875-1955), een Nederlands marineofficier en cryptograaf, mede-uitvinder van de rotormachine, voorloper van de Enigma.
Jhr. Willem Frederik van Spengler (1878-1958), een Nederlands burgemeester van Baflo.
 Oswald Spengler (1880-1936), een Duits geschiedfilosoof en cultuurhistoricus
 Jhr. Albertus Lourens van Spengler (1885-1957), een Nederlands burgemeester van Scharwoude. 
Fritz Spengler (1908-2003), een Duits handballer
Bruno Spengler (1983), een Canadees autocoureur

Fictief:
 Egon Spengler, een personage uit de Ghostbusters-films

Zie ook 
 Spengler Cup, een internationaal ijshockeytoernooi
 Spenglers aardschildpad (Geoemyda spengleri), een schildpad uit de familie Geoemydidae